Жузе́ Эдуа́рду Агуалуза (, род. 13 декабря 1960 г., Уамбо) — современный ангольский писатель и журналист.

Жизнь и творчество 
Родился в городе Уамбо, в Анголе. Долгое время писатель жил в Лиссабоне, затем в Рио-де-Жанейро. До настоящего времени написал 10 романов, несколько сборников рассказов, издал сборник стихотворений. Презентация десятого романа «Общая теория забвения» (Teoria Geral do Esquecimento) проходила в мае 2012 года. Сотрудничает как независимый журналист в различных газетах и на радио. Пишет на португальском языке. По происхождению Агуалуза — из ангольских креолов, потомков осевших в стране португальских поселенцев. Как сказал сам писатель, португальский язык более не является языком господ-колонизаторов, но и «африканский язык, который принял в себя понятия, выражения, ритмы и чувства народа Анголы».

Первый роман Агуалузы вышел в 1989 году под названием Заговор (A Conjura). В этом историко-художественном произведении отображена жизнь в Луанде в 1880—1911 годах, а также взаимное влияние европейской и африканской культур. В новелле «Ярмарка призраков» (A Feira dos Assombrados) (1992) автор исследует корни ангольского национализма. В вышедшем в 1996 году романе «Сезон дождей» (Estação das Chuvas) Агуалуза, используя автобиографические линии построения сюжета, описывает современное ангольское общество, прошедшее через десятилетия войны за независимость и затем гражданской войны. Во всех своих прозаических произведениях автор использует как реальные и исторические факты, так и вымышленные события. Видимо, писатель не избежал влияния латиноамериканского магического реализма.

В 2006 году Агуалуза основывает издательство Lingua Geral, издающее произведения португалоязычных авторов.

В 2017 году в России Центром книги Рудомино был выпущен в переводе Варвары Махортовой роман Жузе Эдуарду Агуалузы «Королева Жинга и то, как африканцы создавали мир» (2014).

Избранные романы (кроме вышеуказанных) 
 Камень под водой (1992)
 Африканский Лиссабон (сборник, совместно с Фернандо Семедо и фотографом Эльзой Роха (1993))
 Смех геккона (2004)
 Продавец прошлого (2004, Премия «Индепендент» за переводную прозу, 2007; рус. пер. 2013 )
 Женщины моего отца (2007)

Примечания 

Писатели Анголы
Лауреаты Дублинской литературной премии
Издатели Бразилии